Until the End of Time — второй посмертный студийный альбом американского рэпера Тупака Шакура, вышедший в 2001 году. Этот альбом представляет собой сборник ранее неизданных песен и ремиксов. Поклонники творчества Тупака с нетерпением ожидали выхода этого альбома, и после релиза в 2001 году он стал самым продаваемым хип-хоп альбомом года. В США было продано свыше 5 миллионов копий, и альбом получил статус пятикратно платинового 10 мая 2001 года.

Песни 
Композиции «Good Life», «Ballad of a Dead Soulja», «Fuckin Wit a Wrong Nigga», «Lastonesleft» и «Runnin’ on E» — единственные треки, сохранившие оригинальное звучание. Остальные композиции были замиксованы.

Рэпер Nas использовал семпл песни «Fuck Friendz» в своём дисс-треке «Ether» с альбома Stillmatic, в котором он нелестно отзывался о Jay-Z. А рэпер Fat Joe использовал биты «Niggaz Nature» в треке «What’s Luv?» с альбома Jealous Ones Still Envy.

Ремикс к «World Wide Mob Figgaz» можно услышать на альбоме Novakane группы Outlawz.

В фильме «Кровавый алмаз» на 87-й минуте можно услышать припев песни Тупака — «When I Get Free», из проезжающей машины группировки R.U.F.

Композиции «Fuck Friendz» и «Niggaz Nature» (remix) уже были выпущены ранее на альбоме Too Gangsta for Radio — компиляционном сборнике от лейбла Death Row Records.

Диск 1

Диск 2

Примечания 

Альбомы Interscope Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Тупака Шакура
Двойные альбомы
Альбомы, опубликованные посмертно
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Death Row Records
Альбомы Interscope Geffen A&M